La translocation désigne :
 En génétique, une mutation génétique caractérisée par l'échange réciproque de matériel chromosomique entre des chromosomes non homologues.
 En botanique, le processus de transfert des feuilles vers les autres organes de la plante.
 En biophysique, le processus de transfert d'une macromolécule d'un endroit à un autre à travers un nanopore
 En Biologie de la conservation, le processus de déplacement d'individus ou de populations d'un écosystème vers un autre pour assurer soit la réintroduction d'espèces disparues ou le brassage génétique d'espèces touchées par la fragmentation écologique.